Cordillera Central (spanisch für „mittlere (oder zentrale) Gebirgskette“) ist der Name folgender Gebirgszüge:

 Cordillera Central (Bolivien)
 Cordillera Central (Costa Rica)
 Cordillera Central, anderer Name für Cordillera Real (Ecuador)
 Cordillera Central (Hispaniola) in der Dominikanischen Republik und Haiti
 Cordillera Central, die Zentralkordillere in Kolumbien, siehe Zentralkordillere (Kolumbien)
 Cordillera Central (Peru), die Zentralkordillere in Peru
 Cordillera Central (Philippinen) auf der Insel Luzon
 Cordillera Central (Puerto Rico)
 Cordillera Central (Westperu), ein Abschnitt der Westkordillere in Westperu